Nicklhub ist der Ortsname von

 Nicklhub (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Nicklhub (Wurmannsquick), Ortsteil der Marktgemeinde Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern